John Snow peut désigner :

 John Snow (1813-1858), un médecin britannique ;
 John W. Snow (1939-), le  au Trésor des États-Unis.